Amerikai Egyesült Államok
 Packard (Kentucky)
 Packard (Washington)
 Packard (Wisconsin)

Egyéb
 Packard, családnév
 Packard, autógyártó vállalat